Linguagens aglutinantes são linguagens em que as palavras são formadas aglutinando, ou seja, juntando sufixos e prefixos.

Exemplos de linguagens aglutinantes são:

 Esperanto
 Japonês
 Coreano
 Zulu
 Suaíli (Swahili)
 Tupi / Tupi-Guarani / Guarani, Náuatle (Asteca) e outras línguas indígenas Sul-Americanas e da América Central.
 Turco

Tipologia linguística